Tsukioka Yoshitoshi (1839 – 1892), ook Taiso Yoshitoshi, Japans prentkunstenaar
 Yoshitoshi ABe (1971), schrijver en tekenaar van Japanse mangastrips